Франсуа Конти: Конти, Франсуа де Бурбон (1558—1614) — 1-й принц Конти;
 Конти, Франсуа Луи (1664—1709) — военачальник, прозванный Великий Конти, потомок предыдущего;